est la formule brute de plusieurs isomères.

 indican, numéro CAS 
 prunasine, numéro CAS